Весела (Хасково, 23. август 1978) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Палаво око}- (1999)
 -{На седмото небе}- (2001)
 -{Звездна нощ}- (2003)

Спотови

Тв верзије

Фолклорни спотови 

Рођени 1978.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи